Râul Arsura se poate referi la:

 Râul Arsura, Șopârleni
 Râul Arsura, Valea Rea

 Râul Valea Arsurii

Vezi și 
 Arsura (dezambiguizare)
 Arsuri (dezambiguizare)

Toponime românești